Mélanie — седьмой франкоязычный студийный альбом канадской певицы Селин Дион, вышедший в Канаде в 1984 году.

Информация об альбоме 
Заглавная песня была посвящена маленькой племяннице Селин Дион — Карин, больной кистозным фиброзом.

Альбом «Mélanie» достиг золотой сертификации в Канаде (более 50 000 проданных экземпляров), став очередным коммерческим успехом. Золотым также стал сингл «Une Colombe». Эту песню Дион исполняла для римского папы Иоанна Павла II, а также для 65 тысяч человек на Олимпийском стадионе в Монреале в 1984 году.

Два сингла из «Mélanie» поднялись до топ-10 квебекского чарта: «Une colombe» (№ 2) и «Mon rêve de toujours» (№ 4). Также был выпущен третий сингл — «Un amour pour moi». В следующем году Селин Дион получила 5 премий «Феликс» (Felix Awards).

В октябре 1984 года Селин Дион выпустила свой второй альбом во Франции «Les oiseaux du bonheur», который содержал пять треков из «Mélanie».

Список композиций

Сертификации

Награды

Хронология релиза альбома

Ссылки 

Альбомы Селин Дион